Коджаэли — турецкий топоним. Может означать:
 Коджаэли (ил) — ил.
 Коджаэли или Вифинский полуостров — полуостров.
 Коджаэли — устаревшее название города Измит.